Cage, családnév
 Cage, falu Okucsány községben, Bród-Szávamente megyében
 Cage a matematikában, azon belül a gráfelméletben egy speciális gráftípus
 Cage, amerikai heavy metal együttes